Prichici este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Constantin Prichici (1911-1977), compozitor, etnomuzicolog, folclorist și profesor român
 Emilian Prichici, politician român

Nume de familie românești